Amblystome ou Ambystome est le nom donné en zoologie à deux espèces de salamandres :
 Amblystome, nom donné à l'animal supposé être la forme adulte de l'Axolotl (Ambystoma mexicanum).
 Amblystome tigré, nom de l'espèce Ambystoma tigrinum, souvent confondue avec la forme adulte de l'axolotl.

Nom d'amphibien ambigu
Urodèle (nom vernaculaire)
Ambystomatidae